Малый Бор — название нескольких населённых пунктов:
 Малый Бор — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Малый Бор — деревня в Княжпогостском районе Республики Коми.
 Малый Бор — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Малый Бор — деревня в Молодечненском районе Минской области (Белоруссия).